Chicago Med ist eine US-amerikanische Fernsehserie und ein Spin-off der Serie Chicago Fire. Die Serie beschäftigt sich mit dem Krankenhaus Chicago Med in Chicago. Die Erstausstrahlung in den Vereinigten Staaten erfolgte am 17. November 2015 auf NBC. Die deutschsprachige Erstausstrahlung ist seit dem 12. April 2016 auf dem Pay-TV-Sender Universal Channel zu sehen.

Anfang Februar 2016 wurde die Serie um eine zweite Staffel verlängert, deren Ausstrahlung am 22. September 2016 begann. Am 10. Mai 2017 wurde die Produktion einer dritten Staffel angekündigt. Am 9. Mai 2018 erfolgte die Verlängerung um eine vierte Staffel, welche seit dem 26. September 2018 ausgestrahlt wird. Am 26. Februar 2019 gab NBC die Bestellung einer fünften Staffel bekannt. Am 7. Februar 2020 wurde die Serie um eine sechste, siebte und achte Staffel verlängert, sodass die Serie mindestens noch bis 2023 zu sehen ist.

Besetzung und Synchronisation 
Die deutsche Synchronisation entsteht durch die Synchronfirma FFS Film- & Fernseh-Synchron in Berlin. Die Dialogbücher schrieben Stephan Rabow, Julia Meynen, Philip Rohrbeck und Ilona Brokowski. Die Dialogregie führte Stephan Rabow, Julia Meynen und Hannes Maurer.

Hauptbesetzung

Ehemalige Hauptbesetzung

Nebenbesetzung

Crossover-Besetzung

Crossovers 
Über die Jahre wurden verschiedene Crossover mit Chicago Fire, Chicago P.D. und Law & Order: Special Victims Unit ausgestrahlt.

2016

Im Januar 2016 wurde ein dreiteiliges Crossover mit Chicago Fire und Chicago P.D. ausgestrahlt (Episode 1x5: Bösartig).

Im Februar 2016 wurde ein vierteiliges Crossover mit Chicago Fire, Chicago P.D. und Law & Order: Special Victims Unit ausgestrahlt.

2018

Im Oktober 2018 wurde ein dreiteiliges Crossover mit Chicago Fire und Chicago P.D. ausgestrahlt (Episode 4x02: Außer Atem).

2019

Im Oktober 2019 wurde ein dreiteiliges Crossover mit Chicago Fire und Chicago P.D. ausgestrahlt (Episode 5x04: Die Seuche Teil 2).

DVD-Veröffentlichung 
 Deutschland
 Staffel 1:  Erscheinungstermin: 29. September 2016
 Staffel 2:  Erscheinungstermin: 28. Dezember 2017
 Staffel 3:  Erscheinungstermin: 20. September 2018

Produktion und Ausstrahlung 

VOX nahm die Sendung für das Jahr 2017 ins Programm auf.  Die 2. Staffel wird zurzeit (Dezember 2017) im Free-TV in der Schweiz auf SRF zwei ausgestrahlt und ist auch in Deutschland über die MediathekView abrufbar.

Rezeption 

In der Internet Movie Database erhält "Chicago Med" eine Bewertung von 7,6/10 von 26.317 Usern. Auf Rotten Tomatoes erreicht die Serie eine Bewertung von 73 Prozent.

Weblinks 
 
 Offizielle Website von NBC

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Arzt-/Krankenhausfernsehserie
Fernsehserie (National Broadcasting Company)
Law & Order
Kultur (Chicago)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie der 2020er Jahre